Helmut Hirsch (historicus), Duits historicus (1907-2009)
 Helmut Hirsch (activist), verzetsstrijder tegen de Nazi's, geëxecuteerd vanwege een geplande bomaanslag (1916-1937)